Нижче представлений список пісень українського гурту «Pianoбой». Він включає в себе сингли, композиції з альбомів та інші пісні, опубліковані гуртом та Дмитром Шуровим.

Список

Примітки

Кавери 
Список кавер-версій, що виконував Дмитро Шуров чи гурт Pianoбой.

Примітки

Посилання

Джерела 
 Pianoбой  на SoundCloud
 
 
 
 
 

Pianoбой
Pianoboy